Tado kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Tadó (ort), Chocó, 
 Tadó (kommun), Chocó, 

Robotskapade Colombiaförgreningar